Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Cahill e Steve Krulevitz che hanno battuto in finale Anand Amritraj e Colin Dibley 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (semifinali)
 Anand Amritraj /  Colin Dibley (finale)

 Billy Martin /  Sashi Menon (semifinali)
 George Hardie /  Bernard Mitton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1979